Карталон — имя нескольких карфагенян. Среди них наиболее известны:

 Карталон (сын Малха) (VI век до н. э.) — сын Малха Карфагенского.
 Карталон (военачальник) (II век до н. э.) — карфагенский военачальник во время Третьей Пунической войны.